Сент-Огюстен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Сент-Огюстен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Сент-Огюстен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез